INC, Inc oder Inc. steht für:

 den Zusatz Incorporated hinter dem Namen eines US-amerikanischen Unternehmens der Form Corporation, siehe Gesellschaftsrecht der Vereinigten Staaten#Corporation
 den Zusatz Incorporated oder Incorporée hinter dem Namen einer kanadischen Aktiengesellschaft, siehe Aktiengesellschaft (Kanada)
 I.N.C., eine US-amerikanische Thrash-Metal-Band
 Inc. (Wirtschaftsmagazin), US-amerikanisches Wirtschaftsmagazin
 incidit, die Unterschrift eines Graveurs
 Iglesia ni Cristo, eine christliche Religionsgemeinschaft auf den Philippinen
 Indian National Congress, siehe Indischer Nationalkongress
 die Information and Censorship Section, eine US-amerikanische Einheit zur psychologischen Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg
 Insel Air, eine Fluggesellschaft in Curaçao (ICAO-Code)
 das International Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change, das u. a. die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 1992 mitvorbereitete
 International Numismatic Council, internationale Numismatikerorganisation

inc steht für:
 Indoarische Sprachen (ISO-639-2-Code)

Abkürzung